Hautecour (Jura)
 Hautecour (Saboia)
 Hautecourt-Romanèche